Пекос () — топоним, антропоним и название нескольких кораблей.

Топонимы в США 
 Пекос — река в США, приток Рио-Гранде.
 Пекос — посёлок в штате Нью-Мексико.
 Пекос — город в штате Техас.
 Пекос — округ в штате Техас.
 Пекос — национальный исторический парк США.

Антропонимы 
 Пекос Билл — легендарный ковбой, герой многих фольклорных историй.

Корабли 
 USS «Pecos» (AO-6) — танкер военно-морского флота США (постройка 1921 год)
 USS «Pecos» (AO-65) — танкер военно-морского флота США (постройка 1942 год)
 USS «Pecos» (T-AO-197) — танкер военно-морского флота США (постройка 1990 год)

Производные 
 Классификация Пекос — одна из первых классификаций историко-культурных эпох коренных обитателей Северной Америки.